Loor ist der Familienname von:
 André Loor (* 1931), niederländischer Historiker
 Barbara de Loor (* 1974), niederländische Eisschnellläuferin
 Friedl Loor (1919–2017), österreichische Operettensängerin und Schauspielerin
 Viljar Loor (1953–2011), sowjetischer Volleyballspieler

Loor bezeichnet:
 eine EP (Toor-A-Loor-A-Loor-A-Loor-A-Loor-A) der Band Horslips aus dem Jahr 1978
 Alternativname der Birifor (Volk) in Ghana und der Elfenbeinküste

Siehe auch:
 Lohr
 Lor
 Loer
 Lour
 Deloor